Игорь Спасовходский: Спасовходский, Игорь Владиславович (род. 1948) — советский легкоатлет-дискобол.
 Спасовходский, Игорь Игоревич (род. 1979) — российский легкоатлет, прыгун тройным.